

Geografia
 Argentina
 Concepción – città nella provincia di Tucumán
 Dipartimento di Concepción – nella provincia di Corrientes
 Concepción – città nel dipartimento omonimo
 Concepción del Uruguay – città nella provincia di Entre Ríos

 Bolivia
 Concepción – comune nel dipartimento di Santa Cruz

 Cile
 Concepción – città, capitale della provincia omonima e della Regione del Bío Bío (anche chiamata Ottava Regione)

 Colombia
 Concepción – comune nel dipartimento di Antioquia
 Concepción – comune nel dipartimento di Santander

 Costa Rica
 Concepción – distretto del cantone di Alajuelita
 Concepción – distretto del cantone di Atenas
 Concepción – distretto del cantone di La Unión
 Concepción – distretto del cantone di San Isidro
 Concepción – distretto del cantone di San Rafael
 Concepción – distretto del cantone di San Ramón

 Filippine
 Concepcion – municipalità nella Provincia di Ilocos Sur
 Concepcion – municipalità nella Provincia di Iloilo
 Concepcion – municipalità nella Provincia di Misamis Occidental
 Concepcion – municipalità nella Provincia di Romblon
 Concepcion – municipalità nella Provincia di Tarlac

 Guatemala
 Concepción – comune del dipartimento di Sololá
 Concepción Chiquirichapa – comune del dipartimento di Quetzaltenango
 Concepción Huista – comune del dipartimento di Huehuetenango
 Concepción las Minas – comune del dipartimento di Chiquimula
 Concepción Tutuapa – comune del dipartimento di San Marcos

 Honduras
 Concepción – comune nel dipartimento di Copán
 Concepción – comune nel dipartimento di Intibucá
 Concepción – comune nel dipartimento di Ocotepeque
 Concepción de María – comune nel dipartimento di Choluteca
 Concepción del Norte – comune nel dipartimento di Santa Bárbara
 Concepción del Sur – comune nel dipartimento di Santa Bárbara

 Nicaragua
 La Concepción – comune nel dipartimento di Masaya
 Concepción – vulcano

 Paraguay
 Dipartimento di Concepción
 Concepción – città, capoluogo dell'omonimo dipartimento

 Perù
 Provincia di Concepción – provincia della regione di Junín
 Concepción – capoluogo dell'omonima provincia

Onomastica
 Concepción – nome proprio di persona spagnolo femminile, equivalente all'italiano Concetta